CESR steht als Abkürzung für:

 Center for Environmental Systems Research, (früher: Wissenschaftliches Zentrum für Umweltsystemforschung), eine interdisziplinäre Einrichtung der Universität Kassel.
 Centre d’Étude Spatiale des Rayonnements (Zentrum für Weltraum- und Strahlungsforschung), eine Abteilung des Centre national de la recherche scientifique (Französisches Zentrum für wissenschaftliche Forschung) in Toulouse, das seit dem  1. Januar 2011 im Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (Astrophysikalisches und planetologisches Forschungszentrum) integriert ist
 Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, eine Forschungseinrichtung an der Universität Tours
 Committee of European Securities Regulators, siehe Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen
 Cornell-Elektron-Positron-Speicher-Ring, ein Elektron-Positron Collider auf dem Campus der Cornell-Universität

CESR